Дени может означать:
 Дени — язык араванской семьи.
 Македонский дени — разменная денежная единица Македонии (1⁄100 македонского денара).

Фамилия 
  (1394—1471) — бельгийский богослов, монах-картезианец, известный также под именем «Le docteur extatique».
 Дени, Виктор Николаевич (1893—1946) — русский и советский художник-график, карикатурист.
 Дени, Жан-Батист (1643—1704) — медик, осуществивший первое задокументированное переливание крови, личный врач короля Людовика XIV.
 Дени, Клер (род. 1948) — французская режиссёр и сценаристка.
 Дени, Лили (1919—2015) — французская переводчица.
 Дени, Мари-Луиза (1712—1790) — французская писательница и музыкант; племянница Вольтера. 
 Дени, Морис (1870—1943) — французский художник-символист, иллюстратор, историк и теоретик искусства.
 Дени, Эрнест (1849—1921) — французский историк.

См. также 
 Сен-Дени
 Денни

Примечания